Габрієль (Gabriel (чоловіче) та Gabrielle (жіноче)) — чоловіче і жіноче ім'я старозавітного походження (дивись Гавриїл про походження імені). Іноді також прізвище. Вживається в країнах Західної Європи і Латинської Америки.

Ім'я, відомі носії 
 Габрієль Агбонлахор
 Габрієль д'Арбусьє
 Габрієль Батістута
 Габрієль Гарсія Маркес
 Габрієль Кальдерон
 Габрієль Картеріс
 Габрієль Клементс
 Габрієль Крамер
 Габрієль Ламе
 Габрієль Ліппман
 Габрієль Марсель
 Габрієль Нарутович
 Габрієль Руа
 Габрієль Сагар-Теода
 Габрієль Форе
 Габрієль Яред

Прізвище 
 Зігмар Габрієль — німецький політик, голова СДПН, федеральний міністр
 Йоханес Габріель — німецький актор та педагог 
 П'єр Габріель — французький і швейцарський математик

Чоловічі імена
Прізвища
Жіночі імена